Plaatsen in Bulgarije 
 Drjanovets (Dobritsj) - een dorp in de Bulgaarse gemeente Dobritsjka, oblast Dobritsj;
 Drjanovets (Razgrad) - een dorp in de Bulgaarse gemeente Razgrad, oblast Razgrad;
 Drjanovets (Roese) - een dorp in de Bulgaarse gemeente Bjala, oblast Roese;
 Drjanovets (Smoljan) - een dorp in de Bulgaarse gemeente Tsjepelare, oblast Smoljan.